Heikki Juhani Salminen (né le  à Tampere en Finlande) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1951, il commence sa carrière avec l'Ilves Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1951-1952 || Ilves Tampere || SM-sarja ||5 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1952-1953 || Ilves Tampere || SM-sarja ||10 ||4 ||2 ||6 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1953-1954 || Ilves Tampere || SM-sarja ||8 ||3 ||0 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1955-1956 || Ilves Tampere || SM-sarja ||6 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1956-1957 || Ilves Tampere || SM-sarja ||10 ||3 ||1 ||4 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1957-1958 || Ilves Tampere || SM-sarja ||11 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1958-1959 || Ilves Tampere || SM-sarja ||12 ||3 ||0 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en  août 1933
Naissance à Tampere
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur de l'Ilves Tampere
Attaquant de hockey sur glace